William Donald Hamilton – biologo britannico
 William Hamilton – atleta statunitense (1888 – ...)
 William Hamilton – calciatore nordirlandese (n. 1859)
 William Hamilton – cavaliere svedese
 William Hamilton – diplomatico britannico
 William Hamilton – filosofo scozzese
 William Hamilton – montatore statunitense  (1893-1942)
 William Hamilton – pittore inglese (1751-1801)
 William Hamilton, II duca di Hamilton – militare e politico scozzese
 William Hamilton, XI duca di Hamilton – nobile scozzese
 William John Hamilton (1805-1867) – geologo, archeologo e accademico britannico (figlio di William Richard Hamilton)
 William Richard Hamilton (1777-1859) – antiquario, viaggiatore e diplomatico britannico
 William Rowan Hamilton –  matematico, fisico e astronomo irlandese

Pagine correlate 
 Billy Hamilton (disambigua)